Алфе́рьевский сельсове́т — административно-территориальные единицы и муниципальные образования в СССР и России:

 Алферьевский сельсовет — бывший сельсовет в Волоколамском районе Московской области, существовавший в 1924—1954 годах.
 Алферьевский сельсовет — бывший сельсовет в Загорском районе Московской области, существовавший до 1929 и в 1939—1954 годах.
 Алферьевский сельсовет — бывший сельсовет в Зарайском районе Московской области, существовавший до 1939 и в 1968—1994 годах.
 Алферьевский сельсовет — бывший сельсовет в Сеченовском районе Нижегородской области, существовавший до 2009 года.
 Алферьевский сельсовет — сельское поселение в Пензенском районе Пензенской области.